

Феші — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Феші — громада в кантоні Во